Simple — российский импортёр вина, крепких спиртных и безалкогольных напитков, дистрибьютор и ритейлер.
 Simple English — Википедия на упрощённом английском языке.
 SIMPLE — messaging protocol.
 s1mple (наст. имя — Александр Олегович Костылев; р. 1997) — украинский киберспортсмен, игрок в Counter-Strike: Global Offensive.